Cabinet Office steht für folgende Regierungsbüros:

 Cabinet Office (Bahamas)
 Cabinet Office (Bermuda)
 Cabinet Office (Kaimaninseln)
 Cabinet Office (Mauritius)
 Cabinet Office (Neuseeland)
 Cabinet Office (Jamaika)
 Cabinet Office (Sri Lanka)
 Cabinet Office (Vereinigtes Königreich)